Cahora Bassa steht für:

 Cahora Bassa (Distrikt), Distrikt der Provinz Tete in Mosambik
 Cahora-Bassa-Talsperre, eine Talsperre in Mosambik